Éole, französisch für Aiolos (Windgott), steht für:
 Éole, weltgrößter Darrieus-Rotor im Windpark Le Nordais
 Ader Éole, dampfbetriebenes Pionierflugzeug
 Éole (Schiff), französisches Linienschiff